Се́ктор Га́за:

 Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина.

 «Сектор Газа» — советская и российская рок-группа из Воронежа.
 «Сектор Газа» — музыкальный альбом 1993 года группы «Сектор Газа».
 «Сектор Газа» — ремейк 1997 года одноимённого музыкального альбома группы «Сектор Газа».